ruszt paleniskowy
 ruszt (budownictwo)
 ruszt (mechanika)
 ruszt Rejewskiego – metoda dekryptażu
 ruszt pokroczny – rodzaj przenośnika

Strony ujednoznaczniające